Callidulidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Referências

Ligações externas 

Lepidoptera